Il singolare femminile del torneo di tennis Internazionali BNL d'Italia 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Amélie Mauresmo che ha battuto in finale Jennifer Capriati 3-6, 6-3, 7-66.

Teste di serie 

 Serena Williams (semifinali)
 Amélie Mauresmo (Campionessa)
 Anastasija Myskina (secondo turno)
 Nadia Petrova (secondo turno)
 Jennifer Capriati (finale)
 Elena Dement'eva (secondo turno)
 Ai Sugiyama (terzo turno)
 Vera Zvonarëva (semifinali)

 Svetlana Kuznecova (quarti di finale)
 Silvia Farina Elia (quarti di finale)
 Patty Schnyder (secondo turno)
 Paola Suárez (terzo turno)
 Conchita Martínez (terzo turno)
 Francesca Schiavone (quarti di finale)
 Magdalena Maleeva (primo turno)
 Anna Smashnova (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali BNL d'Italia 2004